Ла Морена има више значења:

 Ла Морена (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Морена (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Морена (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Морена (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Морена, Лос Ваљес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Морена (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Морена (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Морена (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Морена (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Морена (Ваучинанго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Морена (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Морена (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Морена (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Морена (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Морена (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морена (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Морена (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морена (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Морена (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Морена (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Морена (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Морена (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Морена (Бака), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику